Ангарская может означать:

 Ангарская — микрорайон Минска.
 Ангарская, Надежда Викторовна (род. 1982) — актриса и певица, участница «Comedy Woman» (2010—2019), ранее — участница команды КВН «Дежа Вю».

См. также 
 Ангарская сосна
 Ангарская улица
 Ангарский
 Ангарское
 Ангара (значения)
 Ангарск (значения)